Albannach (band), een Schotse band
Albannach (album), een studioalbum van 2006 door de Schotse band
Albannach (restaurant), een Schots restaurant in Trafalgar Square, Londen
The Albannach, een hotel in Lochinver, Schotland met een met Michelin-ster bekroonde restaurant